Le minois désigne le visage.

Biologie 
 Le genre Minois regroupe des lépidoptères de la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Satyrinae.

Patronyme 

 Georges Minois, historien français né en 1946.